Posthof steht für:

Gebäude oder Anwesen in 

Deutschland:
 Posthof (Bonn), Innenhof des ehemaligen Hauptpostamts
 Posthof (Hannover), auch Hinüberscher Posthof genannt, 1643 von der Familie von Hinüber angelegter Posthof vor Hannover, später Landschaftspark und Ausflugsziel
 Posthof (Lübeck)
 Posthof (Nienburg/Weser), ehemaliger Burgmannshof, heutige Bibliothek
 Posthof (Regensburg)
 Posthof (Trier)

Österreich:
 Posthof (Linz)
 Posthof (Mödling)
 Posthof (Salzburg)
 Posthof (Wiener Neustadt), ehemalige Bezirkshauptmannschaft, 1945 zerstört

Ortsnamen: 
 Posthof (Donauwörth), Ortsteil der Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Posthof (Hettenshausen), Ortsteil der Gemeinde Hettenshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Posthof (Liebenburg), Ortsteil der Gemeinde Liebenburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Posthof (Pentling), Ortsteil der Gemeinde Pentling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Posthof (Vellahn), Wohnplatz der Gemeinde Vellahn, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Posthof (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern